Oplaznik je maleno selo u Zagrebačkoj županiji, administrativno pripada općini Marija Gorica. Nalazi se na cesti prema Pušći odmah poslije općinskog središta. Površina naselja je 0,83 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine naselje ima 53 stanovnika. Selo ima svega nekoliko kuća.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji